Kingfisher, het Engelse woord voor ijsvogel, kan verschillende dingen betekenen:

 Kingfisher (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Kingfisher County, een county genoemd naar bovenstaande plaats
 Kingfisher (concern), een internationaal concern gericht op bouwmarkten
 Kingfisher (bier), een Indiaas biermerk
 Kingfisher Airlines, een Indiase luchtvaartmaatschappij